Szwajcaria:
 Moesa – rzeka, dopływ Ticino
 Moesa – region w kantonie Gryzonia
 Moesa – dawny okręg (Bezirk) w kantonie Gryzonia